Il existe plusieurs festivals qui se passent en hiver et dont le thème est relié à la neige:

 Au Canada : Carnaval de Québec
 En Chine : Festival de sculptures sur glace et de neige de Harbin
 Au Japon : Festival de la neige de Sapporo